Chone kan syfta på:

 Chone (djur) – ett släkte ringmaskar
  Chone (ort) – en ort i Ecuador